Richland megye (Dél-Karolina)
 Richland megye (Észak-Dakota)
 Richland megye (Illinois)
 Richland megye (Louisiana)
 Richland megye (Montana)
 Richland megye (Ohio)
 Richland megye (Wisconsin)